Анна Викторовна Шаркунова (род. 14 октября 1984, Пинск, Белорусская ССР, СССР) — белорусская певица.

Биография 
Родилась 14 октября 1984 года в Пинске. В 2002 году окончила среднюю школу № 15. Также окончила музыкальную школу по классу фортепиано.

В 2005 году приняла участие в музыкальном проекте «Звездный дилижанс» (СТВ), после которого начала сотрудничество с продюсером Владимиром Кубышкиным.

В 2006 году дебютировала в конкурсе «Песня года» (ОНТ), заняв четвёртое место.

В 2007 году окончила Белорусский государственный педагогический университет им. М. Танка (специальность — музыкальное искусство и социальная педагогика).

В 2008 году организовала тур по городам Беларуси совместно с Георгием Колдуном. Также стала лицом страховой компании «B&B Insurance» и марки «Citroen» в Республике Беларусь.

В том же году приняла участие в полуфинале национального отбора на конкурс песни Евровидение 2008 с песней «Мы будем первые». Заняла 7 место, набрав 991 балл.

В ноябре 2020 года записала песню «Рисунки на стене», посвятив её Роману Бондаренко — участнику протестных акций, убитому в Минске.

Личная жизнь 
Замужем. 14 июня 2017 родила сына Максима.

Дискография 
 «Сердце красавицы» — дебютный альбом. Продюсер — Владимир Кубышкин (Герман, Трио «Ангелы», группа «Ямайка», гр."Лето", Нина Богданова, гр."Черника")

 Красавица
 Последний лист
 Бежать
 Буду помнить
 Прощай
 Два океана
 Белый флаг
 Рядом с тобою быть (дуэт с Георгием Колдуном)
 Красавица (оригинальная версия)
 Прощай (танцевальная версия)
 Только не уходи (дуэт с Германом)
 Утонем
 Красавица (оригинальная версия)
 Сорваться и вниз
 Последний лист (эфирная версия)
 Буду помнить (оригинальная версия)
 Последний лист (видеоклип)

 «Я СИЛЬНАЯ» — альбом 2015 г. Продюсер — Владимир Кубышкин (Герман, Максим Алейников, группа «Litesound», Кирилл Ермаков, Виталий Пензин)

 Всё это было
 Мы будем первыми
 Отпускаю навсегда (Radio edit)
 Я знаю её в лицо
 Если не ты
 В тишине рассвета
 Буду помнить (Piano version)
 Я сильная
 Земная любовь
 И жизни не хватит
 Не больно
 Отпускаю навсегда (Original version)
 Что, если мы (дуэт с группой Litesound)
 Жураука (дуэт с Кириллом Ермаковым)
 Я знаю её в лицо (DJ Satim RMX)
 Просто слова

Песни 
 «Прощай», «Сердце красавицы» (муз. В.Пензин, сл. В.Кубышкин). «Сердце красавицы» была весьма популярна, с ней снималась в телепроекте «Песня года — 2006», по результатам зрительского голосования, победила с отрывом от второго места более чем на 10000 голосов.
 Песня «Прощай, моя последняя любовь» попала в хорошую ротацию всех белорусских радиостанций, с этим хитом снялась для проекта «Серебряный граммофон» на телеканале ОНТ, где больше месяца продержалась в лидерах.
 «Белый флаг», «Последний лист» (муз. М. Алейников, сл. В. Кубышкин).
 «Татуировка» (2016 г.)
 «Не прощаясь» (feat. Ди-Бронкс)
 «Сильно» (2017 г.)
 «Мы будзем першымi» (2017 г.)
 «Полотно» (2017 г.)
 «Песня счастливых людей» (2020 г.)

Фестивали 
 «Славянский базар» (Витебск, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 года)
 «Дожинки» (2008, 2009, 2010, 2011, 2012 года).
 «Песни моря» (Севастополь, 2010).

Награды 
 2007 год — победительница конкурса «Песня года Беларуси» (ОНТ, Минск)
 2007 год «Лучшая поп-исполнительница» (награды белорусского «MTV», Минск)
 2008 год — 5-е место (альбом «Сердце красавицы») на наградах «Мистерия звука 2008» (по итогам продаж в Белоруссии).
 Становилась финалисткой таких телевизионных проектов, как «Звёздный дилижанс» на СТВ, «Серебряный граммофон», «Две звезды» и «Эстрадный коктейль» на ОНТ, «Еврофест» на 1-м Национальном канале и первого реалити-шоу «Великолепная семёрка» на телеканале ЛАД.
 Финалистка национальной музыкальной премии «ЛИРА» (2015 г., 2016 г.)
 Четырёхкратная победительница в номинации «Певица № 1 в Беларуси» по версии ежегодной премии «Выбор года» (2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г.)

Примечания

Ссылки 
 Аня Шаркунова
 Аня Шаркунова

Певцы и певицы Белоруссии